Smithy Beck ist der Name folgender Fließgewässer:

 Smithy Beck (Ennerdale Water), Zufluss des Ennerdale Water, Cumbria, England
 Smithy Beck (Scallow Beck), Zufluss des Scallow Beck, Cumbria, England